Конарский, Феликс (; 9 января 1907, Киев — 12 сентября 1991, Чикаго; псевдоним Ref-Ren) — польский , ,  и ; известен как автор слов песни «Красные маки на Монте-Кассино»

Биография 
Учился в гимназии в Киеве; в 1921 г. пешком дошел до Варшавы, где сдал экзамены на аттестат зрелости и поступил в университет. Однако вскоре забросил учёбу, посвятив себя сцене. В 1920-х годах играл в чемпионате Польши по футболу в составе клуба «Полония» Варшава. В 1934 г. переселился в Львов, где создал театр-ревю. Написал тексты ряда популярных песенок.

После начала Второй мировой войны и оккупации восточных областей Польши Красной Армией работал в советском джазовом оркестре Генриха Варса, составленном из поляков; написал на русском языке слова популярного в 40-е годы танго «Забвение» и фокстрота «Ничего не знаю» (под псевдонимом Ф.Рефрен). Нападение Гитлера на СССР застало его, вместе с оркестром, в Москве. С 1941 — в Армии Андерса, где создал Театр Солдата Польского. 17-18 мая 1944 г. написал текст песни «Красные маки под Монте-Кассино», ставшей чрезвычайно популярной в Польше. Первое исполнение песни состоялось сразу же после битвы под Монте-Кассино на вершине холма у монастыря, где только что закончились бои (первая исполнительница — Рената Богда́ньская (будущая жена генерала Андерса).

По окончании войны жил в Лондоне, где создал театр «Реф-Рен», с 1965 г. в Чикаго, где был организатором польской артистической жизни и вел на радио передачу «Красные маки». После падения коммунистического режима в Польше выразил намерение посетить родину, но умер за день до намечавшегося вылета.

Избранные произведения 
 Популярное в 40-е годы танго «Забвение»
 Фокстрот «Ничего не знаю» (под псевдонимом Ф.Рефрен)
 Текст песни «Красные маки под Монте-Кассино»

Примечания

Ссылки 
 «Красные маки на Монте-Кассино» — на сайте a-pesni.org
 Monografia «Czerwonych maków» — hymnu IX LO w Szczecinie
 9 января 1907 года в Киеве родился Феликс КОНАРСКИЙ

Польские поэты
Персоналии:Армия Андерса
Футболисты Польши
Игроки ФК «Полония» Варшава